Maria João Lucas Telles é actriz de televisão portuguesa. Ficou popular com o seu papel de Margarida na telenovela da RTP, Palavras Cruzadas.

Biografia
Maria João Lucas sensibilizou o público com o drama de Margarida em Palavras Cruzadas, cuja morte prematura deu um toque de tragédia à novela. Ainda em 1987, voltámos a ver Maria João Lucas na série Estrada Larga, da qual foi co-autora.
Em 1990 participou em Quem Manda Sou Eu e Chuva de Maio, ambas da RTP. E abandonou a carreira de actriz...

Atrizes de Portugal